David Zuiderhoek (aannemer)
David Zuiderhoek (architect)